Григоря́нц () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Григорянц, Генрих Петрович (род. 1945) — депутат парламента Армении.
 Григорянц, Сергей Иванович (род. 1941) — правозащитник, журналист и литературовед.

См. также